Breithaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Breithaupt (Politiker) († 1870), deutscher Jurist und Politiker
 Anita Breithaupt (1936–2016), deutsche Politikerin (SPD)
 August Breithaupt (Johann Friedrich August Breithaupt; 1791–1873), deutscher Mineraloge
 Beate Breithaupt (* 1958), deutsche Jugendaktivistin
 Bernhard Breithaupt († 1911), deutscher Verwaltungsjurist
 Christian David Breithaupt (1770–1854), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Franz Breithaupt (1880–1945), deutscher Soldat und SS-Obergruppenführer
 Friedrich Wilhelm Breithaupt (1780–1855), deutscher Mechaniker

 Hermann Theodor Breithaupt (1820–1885), deutscher Geologe und Revolutionär
 Joachim Breithaupt (1883–1960), deutscher Kapitänleutnant der Kaiserlichen Marine, Luftschiffkommandant und Generalmajor der Luftwaffe der Wehrmacht
 Joachim Justus Breithaupt (1658–1732), deutscher Theologe und Kirchenliederdichter

 Max Breithaupt (1888–1965), deutscher Altphilologe
 Rudolf Maria Breithaupt (1873–1945), deutscher Musikpädagoge
 Scot Breithaupt († 2015), US-amerikanischer Unternehmer, Motocrossfahrer und BMX-Pionier
 Tim Breithaupt (* 2002), deutscher Fußballspieler

Breithaupt ist der Name folgender Unternehmen:
 F. W. Breithaupt & Sohn, deutscher Hersteller optischer Instrumente